Detta är en lista över sjöar i Tierps kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Tierps kommun.

Lista

Tierps kommun
 Lista